Chézery steht für:
 Chézery-Forens, französische Gemeinde
 Roland von Chézery, Heiliger, Abt von Chézery